Гиперкоррекция (от  — над, сверху и  — исправление, поправка — «сверхправильность») — случай, когда правильное принимают за ошибку.

 Гиперкоррекция (лингвистика)
 Гиперкоррекция (медицина)